Сен-Женгольф может означать:

 Сен-Женгольф (Вале) — деревня в Швейцарии.
 Сен-Женгольф (Верхняя Савойя) — коммуна Франции.
 Сен-Женгольф (замок) — замок.